«Дройлсден» — английский футбольный клуб из города Дройлсден, Манчестер. Образован в 1892 году. Домашние матчи проводит на стадионе «Бутчерс Армс Граунд». В настоящий момент выступает в Северной Конференции, шестом по значимости футбольном турнире Англии.

Чемпион Северной Конференции сезона 2006-07. https://en.wikipedia.org/wiki/2006%E2%80%9307_Football_Conference#Conference_North

Рекордное поражение - 1:13 от Чорли (Северная Наиональная лига 5 апреля 2014)

Известные игроки 
 Джек Силкок

Ссылки 
 Официальный сайт 

Футбольные клубы Англии
Футбольные клубы Большого Манчестера
Клубы Национальной лиги Англии